Дивизионный генерал Хуан Переда Асбун стал президентом в ходе переворота 21 июля 1978 года и 24 июля сформировал свой кабинет.

НДД — Националистическое демократическое действие
БСФ — Боливийская социалистическая фаланга
РЛП — Революционная левая партия
БНС — Баррьентистский национальный союз
БРА — Баррьентистский революционный альянс
БРБ — Баррьентистский революционный блок

Примечания 

Списки правительств Боливии